Sforza – famiglia nobile italiana
 Ciriaco Sforza – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Carlo Sforza – diplomatico e politico italiano
 Giovanni Sforza – nobile italiano
 Francesco Sforza – nobile italiano
 Leonardantonio Sforza – politico italiano

Pagine correlate 

 Castello Sforzesco